Forstsiedlung steht für:
 Forstsiedlung (Vellahn), Wohnplatz der Gemeinde Vellahn, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Forstsiedlung (Waldkirch), Ortsteil von Waldkirch, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Forstsiedlung (Gemeinde Kitzeck), Ortsteil vom Kitzeck im Sausal, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Forstsiedlung (Gemeinde Raaba-Grambach), Ortsteil vom Raaba-Grambach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark